Pol (Limburg), een buurtschap in de gemeente Maasgouw
Pol (Prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië
Pol (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Lugo
Pol (musical), een musical
Pol (voornaam), een jongensnaam
Pol (stripreeks), een Deense kinderstrip
Pol (groeivorm), een type groeivorm van planten

De Pol (Gelderland), een voormalige buurtschap en nu wijk van Ulft
De Pol (Avereest), een buurtschap in Overijssel
De Pol (Drenthe), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Noordenveld
De Pol (Dreumel), voormalig kasteel in Dreumel
De Pol (Groningen), boerderij bij Lauwerzijl
De Pol (Hardenberg)
De Pol (Steenwijkerland), een buurtschap in Overijssel
De Pol (Tynaarlo), een landgoed dat nu een golfclub huisvest
De Pol (Utrecht), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Veenendaal
De Pol (Maarn), natuurgebiedje in de Nederlandse gemeente Maarn
Ahof, met boerderij De Pol
De Folcoldusheuvel bij Maarsbergen

Faculteit Polytechniek van de Koninklijke Militaire School in België

Personen met de achternaam Pol
Andrea van Pol, een Nederlandse presentatrice
Balthasar van der Pol, een Nederlandse natuurkundige
Barber van de Pol, een Nederlandse schrijfster en vertaalster
Jan Pol, een Nederlandse dierenarts
Mirjam Pol, een Nederlandse motorrijdster
Pieter Jacobus van de Pol, een Nederlandse biljarter

Personen met de voornaam Pol
Pol Pot, Cambodjaans dictator
Pol De Tremmerie, een personage uit de televisiereeks F.C. De Kampioenen
Pol van Boekel, een Nederlandse arbiter in het profvoetbal

Zie ook
Stuifmeel, voor pollen in de betekenis van "stuifmeel(korrels)"
Terp, voor pol in Gelderse streektaal
Pol (hofje), voor een typisch soort hofje in Gujarat, India
Poll (doorverwijspagina)
Pohl (doorverwijspagina)